Niemcy:
 Penzlin – dzielnica Meyenburga
 Penzlin – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Osoby:
 Heinz Penzlin - niemiecki psycholog zwierzęcy

Zobacz też:
 Pentzlin